

Localidades

Saint-Julien (Quebec)

Saint-Julien (Côte-d'Or)
Saint-Julien (Hérault)
Saint-Julien (Jura)
Saint-Julien (Ródano)
Saint-Julien (Var)
Saint-Julien (Vosges)

Desambiguações de topônimos